La Coupe de la Ligue belge de football 1997-1998 est la cinquième édition de la Coupe de la Ligue belge, la première organisée depuis 1986. Elle porte le nom officiel de « Nissan Cup » à la suite de l'accord de parrainage avec le constructeur automobile Nissan. La compétition concerne tous les clubs entièrement professionnels de Belgique, à savoir les 18 clubs de première division et cinq clubs de deuxième division. Le vainqueur est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe Intertoto.

Une règle particulière est mise à l'essai lors de cette compétition. Lorsqu'un joueur reçoit une carte jaune, il doit être remplacé si son équipe dispose d'encore assez de remplacements.

Cette coupe ne provoque pas beaucoup d'enthousiasme, que ce soit au niveau des clubs, des spectateurs ou des diffuseurs de télévision. La moyenne d'affluence dans les stades pour ces matches est de 1000 personnes, quelques rencontres en attirant un maximum de 1500. C'est le KFC Lommelse SK qui remporte l'épreuve face au KFC Germinal Ekeren.

Clubs participants 
Les 23 clubs entièrement professionnels du pays sont autorisés à prendre part à la compétition. Ils sont 18 clubs de Division 1 et 5 clubs de Division 2 à s'inscrire. Les clubs débutent dans la compétition à trois niveaux différents selon leurs résultats de la saison écoulée. Les trois clubs qualifiés pour la Coupe UEFA, le Sporting Anderlecht, le FC Bruges et l'Excelsior Mouscron, entrent au deuxième tour. Le champion en titre, le K Lierse SK, et le vainqueur de la Coupe de Belgique, le KFC Germinal Ekeren, font leur entrée directement en quarts de finale.

Déroulement de la compétition

Tableau complet

Premier tour 
Les cinq équipes de Division 2 et les treize équipes de Division 1 qui ne disputent pas de compétition européenne sont engagés dans ce premier tour. Le tirage est intégral et les neuf vainqueurs accèdent au tour suivant. Les rencontres se disputent le mardi 23 septembre 1997, à l'exception du duel opposant le KRC Harelbeke au Sporting Charleroi qui est joué le mercredi 8 octobre.

Deux équipes de deuxième division s'affrontent, le KV Ostende éliminant le Cercle de Bruges. Les trois autres clubs de Division 2 opposés à des clubs de l'élite sont éliminés. Le KSV Waregem avait remporté son match contre Saint-Trond 1-0 mais a été disqualifié pour avoir aligné un joueur non-qualifié, Jean-Marc Lejeune, auteur du seul but du match.

Deuxième tour 
Les neuf équipes qualifiées du premier tour sont rejointes par les trois clubs engagés en Coupe UEFA : le Sporting Anderlecht, le FC Bruges et l'Excelsior Mouscron. Cette « protection » ne leur est pas d'une grande aide, tous trois étant éliminés d'emblée, respectivement par le KVC Westerlo, le KFC Lommelse SK et le Sporting Charleroi. Le dernier club de Division 2 encore en lice, le KV Ostende, élimine le Standard de Liège et poursuit sa route. Les matches sont étalés entre le 10 et le 17 décembre 1997.

Quarts de finale 
Les six clubs qualifiés au terme du deuxième tour sont rejoints par le KFC Germinal Ekeren, vainqueur de la Coupe de Belgique 1997 et le K Lierse SK, Champion de Belgique 1997. Les deux clubs se qualifient aisément pour les demi-finales, Ekeren en étrillant Charleroi cinq buts à zéro et le Lierse en écartant le KRC Genk, trois buts à un. Ces deux rencontres ouvrent les quarts de finale le 20 janvier 1998.

Une semaine plus tard, le dernier club de deuxième division, le KV Ostende, est éliminé après les tirs au but par le KVC Westerlo. Enfin, dans le dernier quart de finale disputé le 3 février, Lommel prend la mesure de Lokeren, également après les tirs au but.

Demi-finales 
Les deux demi-finales se disputent le 10 février 1998 et opposent les quatre équipes issues des quarts de finale. Les deux rencontres sont remportées par les équipes évoluant en déplacement, Lommel au Lierse (0-1) et le Germinal Ekeren sur le terrain de Westerlo (3-4).

Finale 
La finale de la compétition se déroule le jeudi 7 mai 1998 et oppose les deux vainqueurs des demi-finales, Lommel et le Germinal Ekeren. Les joueurs d'Ekeren ouvrent le score peu avant le quart d'heure par Emmanuel Karagiannis mais les limbourgeois égalisent à la demi-heure par l'entremise de Karim Zouaoui, monté au jeu deux minutes plus tôt. À dix minutes de la fin de la rencontre, Rob Nuyts, un autre remplaçant, inscrit le but de la victoire pour Lommel, qui se qualifie ainsi pour la prochaine Coupe Intertoto.

Annexes

Références

Sources 
  Résultats complets sur BSDB

1998
Coupe Ligue
Coupe Ligue